Умрева:

 Умрева — деревня в Мошковском районе Новосибирской области, входит в состав Ташаринского сельского поселения. 
 Умрева — река в России, протекает в Новосибирской области, Томской области.